Фиттипа́льди (Fittipaldi) — фамилия. Известные носители:
 Фиттипальди, Вилсон (род. 1943) — бразильский автогонщик. Отец Кристиана Фиттипальди и брат Эмерсона Фиттипальди.
 Фиттипальди, Кристиан (род. 1971) — бразильский автогонщик, чемпион Формулы-3000.
 Фиттипальди, Пьетро (род. 1996) — бразильский автогонщик.
 Фиттипальди, Эмерсон (род. 1946) — автогонщик. Победитель гонок Инди-500, чемпион Формулы-1.

См. также 
 Фиттипальди (пулемёт)